Bansard est un patronyme ou nom de famille, attesté en France  .

Patronyme 

 Alfred Bansard des Bois (1848-1920), député français. 
 Jean-Pierre Bansard (1940- ), homme d’affaires français.
 Jean-Pierre Bansard, général français du vingtième siècle.
 René Bansard (1904-1971), écrivain français.

Autre 
Le nom Bansard peut également faire référence à :
 Bansard International est une entreprise de transports et de logistique.

Sources, Notes et références 
 .